Un (ou une) alvéole est une petite cavité. Le mot « alvéole » vient du latin , diminutif d'.

L'adjectif « alvéolaire » qualifie ce qui est relatif ou appartient à l'alvéole. L'adjectif « alvéolé » qualifie ce qui comporte des alvéoles.

Sciences et techniques

Anatomie 
 L'alvéole est un creux de l'os alvéolaire, dans lequel est enchâssée une dent.
 Les artères alvéolaires supérieures antérieure et postérieure irriguent les alvéoles de l'os maxillaire.
 L'artère alvéolaire inférieure irrigue les alvéoles de la mandibule.
 Les nerfs alvéolaires supérieurs antérieur et postérieur innervent les alvéoles de l'os maxillaire.
 Le nerf alvéolaire inférieur innerve les alvéoles de la mandibule.
 L' est un petit sac où est sécrété et stocké le lait, dans la glande mammaire.
 L'alvéole pulmonaire est un mince sac creux qui prolonge les voies respiratoires, où se déroulent les échanges gazeux avec le sang. S'y rattachent :
 les cellules alvéolaires (ou pneumocytes), cellules de l’épithélium des alvéoles pulmonaires,
 les , un type de macrophage présent dans les alvéoles pulmonaires, à proximité des pneumocytes.
 Une glande alvéolaire est une glande dont la lumière forme de petits sacs (les alvéoles).

Biologie 
 En botanique, le polypore alvéolé est un champignon agaricomycète du genre Polyporus (famille des Polyporaceae).
 En zoologie, l'alvéole est une cavité de cire hexagonale confectionnée par les abeilles.

Médecine 
 Le lavage broncho-alvéolaire est une méthode d'aide au diagnostic médical, consistant à injecter dans les bronches et les alvéoles pulmonaires une solution de liquide physiologique stérile ou un agent mucolytique. On récupère ensuite ce liquide pour la recherche d'infections ou d'autres pathologies.

Sciences humaines et sociales

Géographie 
 L'alvéole est une cuvette évasée aux contours sinueux, qui associe un fond plat souvent humide, un replat cultivé en bas de pente et des versants formant une cloison périphérique.

Linguistique 
 En phonétique articulatoire, une alvéolaire (ou consonne alvéolaire) est une consonne apicale dont le lieu d'articulation se situe au niveau des alvéoles des dents de la mâchoire supérieure.

Culture et société

Armées 
 Dans les bases de sous-marins (en particulier celles construites par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale), l'alvéole est un emplacement.
 Dans les bases aériennes, l'alvéole est un parking de stationnement d'aéronefs.
 L'alvéole de piégeage est un emplacement prévu dans une mine pour y insérer un détonateur supplémentaire rendant plus difficile le désamorçage de l'engin.

Bâtiment et travaux publics 
 Les structures alvéolaires ultra-légères sont des produits présentant un taux de vide utile de plus de 90 %, de forme généralement parallélépipédique, qui opposent de fortes résistances aux compressions verticales et latérales. Elles sont essentiellement utilisées dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.

Entreprises et produits 
 Alvéole est une entreprise française spécialisée dans le domaine des biotechnologies. Elle est basée à Paris et a été fondée en 2010.

Notes et références

Notes

Références